El Torneig d'Eastbourne 2019, oficialment conegut com a Nature Valley International 2019, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els Premier Tournaments de la WTA femení i en les sèries 250 del circuit ATP masculí. Fou la 45a edició en categoria femenina i la novena en masculina, celebrant-se entre el 21 i el 29 de juny de 2019 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista estatunidenc Taylor Fritz va guanyar el primer títol de la seva carrera. La txeca Karolína Plíšková va guanyar aquest títol per segona vegada, i el tercer de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019